Die Knotenlänge bezeichnet
allgemein die tatsächliche physische Ausdehnung eines Knotens
oder synonym zu Knotenabstand: den Abstand zweier Knoten
Physik: Der Eulersche Winkel ψ 
Astronomie: Das Bahnelement Argument des Knotens Ω